Nabob bezeichnet

einen Menschen mit großem Reichtum und Einfluss, abgeleitet von einem historischen Herrschertitel in Südasien; siehe Nawab
ein Ausbildungs- und späteres Frachtschiff, siehe Nabob (Schiff)

Siehe auch